Lepeta caeca är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Lepeta caeca ingår i släktet Lepeta och familjen Lepetidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
caeca